Ри́у-Гра́нди ():
 Риу-Гранди — река в Бразилии;
 Риу-Гранди — муниципалитет в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул;
 Риу-Гранди — футбольный клуб из одноимённого города;
 Риу-Гранди — подводное плато в Атлантическом океане;
 Республика Риу-Гранди — государство, существовавшее на территории Бразилии в 1836—1845 годах.

См. также 
 Рио-Гранде